Parise bzw. Parisé ist der Familienname folgender Personen:

 Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Goffredo Parise (1929–1986), italienischer Schriftsteller und Journalist
 Jean-Paul Parisé (1941–2015), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jordan Parise (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Julio Parise Loro (1920–2010), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof, Apostolischer Vikar von Napo
 Ludwig Parise (1912–1991), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ronald A. Parise (1951–2008), US-amerikanischer Astronaut
 Zach Parise (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler